Pseudoasperisporium är ett släkte av svampar. Pseudoasperisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoasperisporium